Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии — главный выставочный центр республики Абхазии, находящийся в историческом центре Сухума. В центре 2 выставочных зала.

История создания 
Выставочный зал был создан в 1950 году по адресу ул. Лакобы, д. 31. Расположен на первом этаже построенного в 1912 году памятника архитектуры.

Помимо ежегодных традиционных групповых весенних и осенних отчётных выставок Союза Художников Абхазии, в залах также проводятся различные тематические художественные выставки, ежегодные выставки пленэров, а также персональные выставки абхазских и зарубежных художников.

В зале проходят выставки керамистов и фотовыставки

Торжественное открытие после капитального ремонта Центрального выставочного зала состоялось 3 февраля 2017 года. На церемонии открытия присутствовал президент Рауль Хаджимба.

В круг художников, чьи работы выставлялись и выставляются в Выставочном зале, входят Виталий Джения, Виссарион Цвижба, Амирану Адлейба, Руслан Габлия, Валентина Хурхумал, Батал Джопуа, Нугзар Логуа и многие другие.

Здание 

Центральный выставочный зал расположен в центре Сухума в памятнике архитектуры.

Здание было построено в 1912 г в Сухуме и принадлежало председателю сухумского эллинского общества промышленнику Христофору Константиновичу Самуриди. В нём располагалось отделение Азовско-Донского коммерческого банка.

На фронтоне здания художник декоратор Пиштом написал «панораму Сухума с моря», которая сохранилась и поныне. В настоящее время на первом этаже располагается Центральный выставочный зал союза Художников Абхазии.

Наиболее известные выставки 
С 2002—2022 год ежегодно проходит выставка «Лучшая работа года»

2005 — выставка, посвященная памяти скульптора Марины Эшба и художницы Ольги Брендель

2006 — выставка Декоративно прикладного искусства, посвященная художнику Отару Мацхарашвли

2008 — групповая выставка художников из Южной Осетии

2010 — «Войлочный путь» выставка художников из Кабардино- Балкарии

2014 год. Фотовыставка «История в фотографиях. Князья Ачба»

2015 год — выставка, посвященная юбилею сухумского художественного училища имени Александра Шервашдзе Чачба

Выставка, посвящённая памяти первого президента Абхазии В. Г. Ардзынба

2016 — юбилейная выставка(130 лет) известного художника, искусствоведа педагога Варвары Бубновой

2017 — Торжественное открытие выставки абхазских художников по случаю открытия Центрального выставочного зала после капитального ремонта

2017 Юбилейная выставка известного художника, сценографа Александра Чачба-Шервашидзе(50 лет)2018 — выставка работ к юбилею известного писателя, журналиста, общественного деятеля Геогрия Дмитриевича Гулия

2018 — юбилейная выставка Народного художника Абхазии Валентины Хурхумал

2019 — выставка, посвященная второму президенту Абхази Сергею Багапш

2019 — Памятники архитектуры в творчестве абхазских художников

2019 год — Фотовыставка в рамках международного фестиваля культуры Фазиля Искандера

2020 «Сухум. Праздник, который всегда с тобой»

2020 — выставка абхазских художников «Художник. Время. Память»

2021 — «Женский портрет»

2021 г — выставка, посвященная памяти сестер Бубновых. «Сестра Бубновы. Россия. Япония. Абхазия»

2022 г — онлайн выставка художников «ИЗОляция- искусство»

Литература 

Агумаа А. С. Старый Сухум: архитектура Сухума на рубеже XIX—XX века. Абгосиздат. Сухум, 2016 г. 304 с. илл. 400.

Источники 

Культура Абхазии
Музеи Сухума